Peacemaker kan syfta på:

 Peacemaker (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2022
 Convair B-36 Peacemaker – ett amerikanskt tungt bombflygplan
 UN Peacemaker – ett av Förenta nationerna uppbyggt nätbaserat informations- och kunskapsverktyg